

Letteratura 
Di notte – Raccolta di aforismi di Karl Kraus, pubblicata nel 1918

Musica 
 Di notte – album di Alan Sorrenti del 1980
 Di notte – singolo di Gigi D'Alessio del 1996
 Di notte – singolo di Pierdavide Carone del 2010
 Di notte – singolo di Ernia del 2021